

Cinema 
 It's a Wonderful Life – titolo originale del film del 1946 La vita è meravigliosa, diretto da Frank Capra.
Franz Kafka's It's a Wonderful Life – cortometraggio del 1993 diretto da Peter Capaldi e vincitore di un premio Oscar.
 It's a Wonderful Life – titolo internazionale del film del 1994 Daai foo ji ga, diretto da Clifton Ko.
 It's a Wonderful Life – titolo internazionale del film del 2007 Sum seung si sing, diretto da Ronald Cheng.

Musica 
It's a Wonderful Life – EP dei Fishbone pubblicato nel 1987.
It's a Wonderful Life – album degli Sparklehorse pubblicato nel 2001.

Televisione 
It's a Wonderful Life (cinese semplificato: 好运到) – serie televisiva singaporiana del 2013 trasmessa da MediaCorp Channel 8.

Pagine correlate 
Wonderful Life